Els abelisàurids (Abelisauridae, "llangardaixos d'Abel") constitueixen una família (o clade) de dinosaures teròpodes ceratosaures. Els abelisàurids van prosperar durant el període Cretaci, a l'àntic supercontinent del sud de Gondwana i, actualment, les seves restes fòssils es troben en els continents moderns d'Àfrica i Sud-amèrica, així com al subcontinent de l'Índia i l'illa de Madagascar.

Com la majoria de teròpodes, els abelisàurids eren carnívors bípedes. Es caracteritzaven per presentar unes extremitats anteriors curtes i ornamentacions al crani, amb protuberàncies i punxes. En els abelisàurids més tardans, com Carnotaurus, els braços van esdevenir gairebé vestigials, el crani es va tornar més curt i van desenvolupar crestes ossies sobre els ulls. La majoria dels abelisàurids coneguts deurien mesurar entre 5 i 9 metres de longitud, des del morro fins al final de la cua.

Descripció 
Les restes fòssils d'abelisàurids es limiten, en gran manera, als continents meridionals, els quals formaven el supercontinent Gondwana. Substituïren els carcarodontosàurids com els depredadors més grossos en els ecosistemes dels continents australs.

Taxonomia i sistemàtica

Classificació 
La següent és una llista dels gèneres d'abelisàurids per classificació i localització, d'acord amb la definició acceptada:

FAMÍLIA ABELISAURIDAE
 Abelisaurus (Argentina)
 Compsosuchus (Índia)
 Indosaurus (Índia)
 Indosuchus (Índia)
 Kryptops (Níger)
 Rugops (Níger)
 Xenotarsosaurus (Argentina)
 Subfamília Carnotaurinae
 Ekrixinatosaurus (Argentina)
 Ilokelesia (Argentina)
 Majungasaurus (Madagascar)
 Rajasaurus (Índia)Skorpiovenator (Argentina)
 Tribu Carnotaurini
 Aucasaurus (Argentina)
 Carnotaurus (Argentina)Indosaurus és, probablement, un exemplar juvenil d'''Indosuchus. D'altra banda, alguns científics inclouen Xenotarsosaurus de l'Argentina com a abelisàurid basal, mentre d'altres el consideren fora d'Abelisauroidea. Els francesos Genusaurus i Tarascosaurus han sigut també inclosos en el grup dels abelisàurids, però ambdós es basen en restes fragmentàries i probablement és ceratosaures basals.

Filogènia 
Una anàlisi filogenètica realitzada l'any 2004 per Paul Sereno i col·legues, va obtenir els següents resultats:

Ilokelesia fou descrit originàriament com a grup germà dels Abelisauroidea. De totes maneres, Sereno el va situar proper a Abelisaurus i no tant als noasàurids, un resultat que està d'acord amb tot un seguit d'altres anàlisis recents.

Referències 

Abelisàurids